Variante orthographique de Durandal, épée mythique du chevalier Roland ;
 Durendal, revue belge.

Voir aussi